Gaeliska eller gäliska kan syfta på:

 Gaeliska språk – en språkgrupp i de ökeltiska språken
 Iriska – ett av EU:s officiella språk, som har gått under benämningen irisk gaeliska
 Skotsk gaeliska – det keltiska språk som talas i Skottland
 Kanadensisk gaeliska – en dialekt av skotsk gaeliska
 Manx (språk) – ett keltiskt språk som talas på ön Isle of Man, som även går under benämningen mannisk gaeliska
 Gaeliska Irland – en social och politisk ordning som rådde på Irland fram till det tidiga 1600-talet
 Gaeliska typsnitt – ett typsnitt använt sedan 1500-talet i Irland till 1700-talet och Skottland till 1900-talet

Se även
 Gaeler – ett folk på Irland, senare Skottland och Isle of Man
 Galliska – ett utdött keltiskt språk sedan senast 500 e.Kr.